«Кого это волнует?», иногда также «Кому какое дело?» () — одноактный балет Джорджа Баланчина на музыку Джорджа Гершвина в оркестровке . Название балету дано по песне Джорджа и Айры Гершвинов  (1931), использованной для последнего дуэта.

Премьера спектакля состоялась 5 февраля  года в Линкольн-центре, на сцене  в исполнении артистов Нью-Йорк Сити Балле, дирижёр , пианист Гордон Болцнер (Gordon Boelzner). Главные партии исполнили , , Марни Моррис и Карин фон Арольдинген. 

В вечер премьеры мэр города Джон Линдси вручил Баланчину  — высшую награду Нью-Йорка в области культуры.

Хореография 
«Кого это волнует?» — один из самых романтичных и безмятежных балетов хореографа. Вслед за такими балетами, как «» () и «Звёзды и полосы» (), он составляет баланчинскую «американу», своеобразную дань балетмейстера своей новой родине. 
Как и во многих других одноактных бессюжетных балетах хореографа, хореография выстроена вокруг четырёх элементов, – но здесь это не пары (танцовщик и балерина), а исполнители-солисты: юноша и три его партнёрши, в окончательной версии балета не взаимодействующие ни друг с другом, ни с кордебалетом.  

Хореограф не стал делать из постановки ностальгию по ревущим двадцатым и легендарной весёлой жизни, пришедшей к концу с началом Великой депрессии. Ритм Манхэттена и настроение Бродвея угадываются, но не даны в полную силу. Жизнерадостные вариации и беспечные, сексапильные танцы кордебалета здесь соседствуют с дуэтами, полными лиризма, когда в дуэтах-свиданиях юноша () флиртует с тремя девушками (, Марни Моррис и Карин фон Арольдинген) по очереди. В целом непринуждённая атмосфера навевает образы вечеринок нью-йоркских пентхаусов, старлеток из Ревю Зигфелда и Фреда Астера, улыбающегося очередной красотке.

Оформление 
Первоначально балет шёл без декораций – оформление  было добавлено чуть позднее, в ноябре 1970 года. В 1983 году по желанию Баланчина костюмы Варвары Каринской были заменены на костюмы Бена Бенсона.

Музыка 
Баланчин был лично знаком с Гершвином — в 1937 году тот пригласил его в Голливуд для создания хореографии на свою музыку к фильму «Безумства Голдвина» (Goldwyn’s Follies). Композитор не закончил свою часть работы: в начале июля он был госпитализирован и затем скоропостижно скончался. 
Три с лишним десятилетия спустя Баланчин решил обратиться к сценическому воплощению музыки Гершвина. «Кого это волнует?» — его единственный балет на музыку этого композитора. 
Создавая оркестровку песен,  опирался на аранжировки, сделанные самим Гершвином. К моменту премьеры было оркестровано всего два номера — , начинающий балет, и I Got Rhythm, заканчивающий его. Предпоследний номер, , (позднее Баланчин убрал его из балета) танцевался солистами под аудиозапись в исполнении самого композитора. 

В балете используется музыка 16 (первоначально 17) песен  из джазового стандарта Джорджа Гершвина, написанных в период 1924—1931 годов:  (1927), Sweet and Low Down (1925),  (1924),  (1930),  (1927),  (1925),  (1926),  (1924),  (1924),  (1922),  (1930),  (1924),  (1931),  (1927),  (1929),  (1926), I Got Rhythm (1930). 

Балетный критик  в своей рецензии на премьеру отметил, что Гордон Болцнер доказал, что может играть джазовые композиции не хуже, чем Шопена — однако сама музыка Гершвина не вдохновляет Баланчина так, как музыка Брамса.

Очерёдность номеров 
  — увертюра  
 Sweet and Low Down — общий танец (10 танцовщиц кордебалета и 5 пар корифеев) 
  — женский кордебалет 
  — вальс корифеек 
  — корифеи
  — корифеи: 1, 2 и 3-я пары
  — корифеи: 4 и 5-я пары
  — общий танец
  — 1-й дуэт (Жак д’Амбуаз и Патриция Макбрайд)
  — вариация 3-й солистки (Карин фон Арольдинген)
  — 2-й дуэт (Жак д’Амбуаз и Марни Моррис)
  — вариация 1-й солистки (Патриция Макбрайд)
  — 3-й дуэт (Жак д’Амбуаз и Карин фон Арольдинген)
  — вариация 2-й солистки (Марни Моррис)
  — вариация солиста (Жак д’Амбуаз)
  — солист и 3 солистки (номер изъят из балета в 1976 году)
 I Got Rhythm — общий танец (10 танцовщиц кордебалета, 5 пар корифеев, 4 солиста)

Постановки в других театрах 
См. также: Список постановок балета

 1971 — Женевский балет, Большой театр Женевы, Швейцария
 1974 — Балет Пенсильвании, Филадельфия, США (1984, 1989 1996, 2000) 
 1980 — , Цюрихская опера, Швейцария
 1984 — Английский национальный балет, Лондон (1997, 1999, 2001, 2006)
 1986 — , Вирджиния, США (1990, 1994, 2001, 2006) 
 1987 — Американский театр балета, Нью-Йорк, США
 1987 — Базельский балет, Швейцария (1988)
 1988 — , Рубе, Франция (1990) 
 1988 — , Швеция
 1988 — Южноафриканский балет, ЮАР (1992, 1996, 1999, 2004, 2007)
 1989 — , Западный Берлин
 1990 — , Висконсин, США (1995, 1996, 1999) 
 1990 — Шотландский балет, Глазго, Великобритания (1992)
 1991 — , Массачусетс, США (1995, 2004) 
 1991 — , США (1994, 2003)
 1991 — Heinz Bosl Stiftung, молодёжная труппа Баварского балета
 1992 —  (1994)
 1992 — , Сиэтл, США (1994, 1995 1996) 
 1992 —  (1994, 2004, 2005, 2007)
 1993 — Балет Исландии
 1993 — , Флорида, США (1994, 1996, 1997, 1998)
 1993 — , Ливингстон, США
 1994 — , Оклахома-Сити, США 
 1994 — , Калифорния, США (2002)
 1994 — , Монако  
 1994 — , Пенсильвания, США (1997, 2007) 
 1994 — 
 1995 — , Миннеаполис, США (1999)
 1995 — Балет Монтаны, США
 1996 — , Огайо, США (2000, 2006) 
 1996 — Юнивёрсал-балет, Сеул, Южная Корея
 1997 — , Испания
 1997 — , Калифорния (2004, 2007) 
 1998 — Марсельский национальный балет (2001, 2003)
 1998 — , Северная Каролина, США (2002, 2006)
 1998 — Балет Чарлстона, Южная Каролина, США 
 1998 — Балет Сан-Диего, Калифорния, США (1999)
 1998 — Городской театр Флоренции, Италия (2002)
 1999 — , Турция 
 1999 — , США
 1999 — 
 2000 — Баварский государственный балет, Мюнхен, Германия 
 2000 — , Тулуза, Франция (2003, 2005)
 2000 — , Денвер, США
 2001 — , Милан, Италия
 2001 — , Солт-Лейк-Сити, США (2005) 
 2001 — , Оклахома, США
 2002 — , Техас, США
 2002 — , Чехия
 2002 — Китайский национальный балет, Пекин
 2002 — , Лиссабон
 2002 — Софийская опера, Болгария (2004)
 2002 — , Манила
 2003 — , Кентукки, США
 2003 — , Япония
 2004 — Балет Дессау, Германия
 2004 — Большой театр Бордо, Франция
 2004 — , Амстердам
 2004 — Балет Нового Орлеана, США
 2005 — Театр «Колон»,  Буэнос-Айрес, Аргентина
 2006 — , Канада
 2006 — , Висконсин, США
 2006 — Балет Орегона, Портленд, США
 2007 — , Лас-Вегас, США
 2007 — Балет Орландо, Флорида, США 
 2008 — , Чили
 2008 — , США
 2008 — Новосибирский театр оперы и балета, Россия; в главной партии выступил Игорь Зеленский

 (*) — в скобках указан год возобновления.

Примечания

Ссылки 
 Who Cares? на сайте Фонда Джорджа Баланчина
 Who Cares? на сайте труппы Нью-Йорк Сити балет
 , танцует Михаил Барышников
 , танцует Тайлер Пек (Чествование , 2014 г.)  

Балеты Джорджа Баланчина
Балеты в оформлении Варвары Каринской
Джордж Гершвин
Балеты 1970 года
Появились в 1970 году в США
Нью-Йорк в культуре и искусстве
Бессюжетные балеты